Der Angerbach ist ein oberbayrischer Bach, der in den Rinnenbach mündet.

Verlauf 
Der Angerbach entsteht in einem Waldgebiet nordwestlich von Waakirchen, fließt in dem flachhügeligen Gelände danach weitestgehend südwärts und wird von der B 472 überquert, wo ihm noch ein kleiner weiterer Quellbach von links und Osten zufließt, der offenbar im Zentrum von Waakirchen entspringt, wo eine Straße (Am Angerbach) nach ihm benannt ist. Südlich der B 472 bildet der Bach einen Sumpf, der als Naturdenkmal ausgewiesenen ist und in diesem Feuchtgebiet mündet er in den Rinnenbach.

Einzelnachweise 

Fließgewässer im Landkreis Miesbach